Pistolet dowolny, 50 m to jedna w sześciu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1964 w Tokio. Wystartowało 52 zawodników z 34 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 18 października.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w sześciu rundach, w każdej po 10 strzałów. Yoshihisa Yoshikawa i Johann Garreis uzyskali taki sam wynik – 554 punktów. O brązowym medalu zadecydowała dogrywka, którą wygrał Yoshikawa.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964